O evento de duplas femininas do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputado no Ginásio de Usos Múltiplos, em Guadalajara com 38 atletas de 13 países.

Medalhistas

Cabeças-de-chave

 (Final)
 (Campeãs)

<li> (Semifinal)
<li> (Semifinal)

Resultados

Finais

Chave superior

Chave inferior

Duplas femininas
Badmínton feminino nos Jogos Pan-Americanos